Il singolare dell'Open Gaz de France 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Serena Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kim Clijsters ha battuto in finale 6–2, 6–1  Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Kim Clijsters (campionessa)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Jelena Dokić (secondo turno)

 Francesca Schiavone (quarti di finale) 
 Anna Smashnova-Pistolesi (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (quarti di finale) 
 Magüi Serna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2004